Osoby noszące nazwisko Ghorbani:
 Babak Ghorbani – irański zapaśnik
 Mohammad Ghorbani – irański zapaśnik